Houng, les sociétés secrètes chinoises (1987, réed. 2003) est un essai de l'écrivain français Frédérick Tristan (prix Goncourt 1983). Cette première traduction en français des rituels traditionnels de la Société du ciel et de la terre () est assortie de commentaires et d'illustrations inédites.

Cet essai est à l'origine des romans « chinois » de l'auteur tels que Tao, le haut voyage, Le Chaudron chinois...

Essai français paru en 1987
Société secrète chinoise